Käo (Elva), een dorp in de Estlandse gemeente Elva
 Käo (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa